Prochorov, , è un cognome russo di numerosi personaggi

 Aleksandr Michajlovič Prochorov – fisico russo vincitore del Premio Nobel
 Sergej L'vovič Prochorov – ingegnere sovietico
 Valerij Viktorovič Prochorov – attore di teatro e cinema
 Vladimir Prochorov – slittinista russo
Indica inoltre
 6162 Prokhorov, un asteroide della fascia principale